Cabaña puede referirse a:

Arquitectura
 Cabaña, tipo de edificio y estructura
Cabaña pasiega es una tipología de arquitectura popular mixta de las zonas montañosas de Cantabria
Cabaña de sudar, sauna ceremonial en algunas de las Naciones Originarias de Canadá o en los Pueblos nativos de los Estados Unidos

Divisiones administrativas

En España 
 Cabaña (C.P. 33987), localidad de Laviana, Asturias;
 Cabaña Derecha (C.P. 33536), localidad de Asturias;
 Cabaña Isidora (C.P. 33958), localidad de Asturias;
 Cabaña la Sierra (C.P. 39788), localidad de Cantabria;

Varios 
 Cabaña Verónica, refugio de montaña situado en el municipio de Camaleño (Cantabria, España);
 Cabaña, conjunto de ganados;
 La cabaña, película basada en la novela homónima de William Paul Young.